Зава́ров — фамилия.

 Заваров, Александр Анатольевич (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 Заваров, Алексей Иванович (1917—2003) — советский архитектор.
 Заваров, Валерий Александрович (род. 1988) — украинский футболист.